Северо-Донецкая железная дорога (СДЖД) — историческая железная дорога в Российской империи и СССР. Основная линия: Льгов—Харьков—Родаково—Лихая, с ветками на Краматорскую, Никитовку, Бежановку и другие.

История 
Главный инженер строительства — В. А. Розанов (?—?), опытный строитель, также он строил участок Житомир—Новоград-Волынский железнодорожной линии Гришино—Ровно (1914—1918). Один из директоров дороги — Леонид Шухтан, построивший ту часть дороги, на которой находится станция Красный Лиман, в 1916 г. именовавшаяся в честь него Шухтаново.

Строительство и эксплуатация 
В 1908 году был утверждён устав общества и началось строительство Северо-Донецкой железной дороги (Харьков—Изюм—Донбасс и Харьков—Льгов). В 1911 г. Введена в эксплуатацию линия Льгов—Харьков Северо-Донецкой железной дороги, проходящая через Суджу. Льгов становится узловой станцией. 7 (20) августа 1913 г. открыто движение по всей Северо-Донецкой ЖД (Льгов—Харьков—Лихая), управление в Харькове.

В 1918—1919 г.г. именовалась Северо-Донской ЖД ().

Советское время 
С 1921 по 1931 год имела название Донецкие железные дороги ().

1 июня 1925 дорога упразднена, слобожанская часть дороги вошла в ЮЖД, другая часть объединена с частью Екатерининской в Донецкую. В конце 1920-х годов в состав Южных железных дорог была введена «углевозная» линия: Красный Лиман (Лиман-1) — Основа (Харьков) — Льгов, выведенная из состава Северо-Донецкой железной дороги и участок: Харьков — Купянск, выведенный из состава Юго-Восточных железных дорог. В такой конфигурации линии Южных железных дорог имели наибольшую в своей истории протяжённость.

В 1931 году на уровне НКПС было принято решение о разукрупнении ряда железных дорог сети СССР с целью создания условий для повышения эффективности управления перевозочным процессом и повышения провозной способности железнодорожного транспорта на важнейших направлениях. В результате общая протяжённость Южных железных дорог значительно сократилась вследствие отторжения линии Лозовая — Севастополь, участков Безлюдовка — Красный Лиман (Лиман-1) и Готня — Льгов. В такой конфигурации система линий была официально утверждена в 1934 году под названием «Южная железная дорога».

21 мая 1937 года согласно приказу НКПС № 106/Ц Северо-Донецкая ЖД воссоздана вследствие реорганизации ДЖД — управление в Артёмовске (Бахмут). 15 мая 1953 года снова упразднена, большая часть присоединена к Южно-Донецкой ЖД под общим названием Донецкая ЖД.

Новейшая история 
С 2015 года участки: Пост 4 км-Славянск-Константиновка, Букино-Святогорск-Лиман-Славянск, Константиновка-Скотоватая(Верхнеторецкое), Лиман-Майорская, Сватово-Попасная, Северск-Нырково-Попасная, Кондрашевская-Новая-Лантратовка входят в состав Донецкая железная дорога Филиал Укрзализныци с центром управления в городе Лиман.

Галерея

Руководители дороги 
 Фёдор Енакиев (директор акционерного общества Сев. Дон.ж.д.)
 Андрей Близниченко (комиссар) — 1917—1922
 Вячеслав Егоров (начальник) — 1937—1939
 Пётр Кривонос (начальник) — 1939—1946
 Константин Даниленко (начальник) — 1946—1947
 Пётр Шахрай (начальник) — 1947—1948
 Яков Кривенко (начальник) — 1948—1953, он же стал начальником объединённой Донецкой дороги

См. также 
 Южные железные дороги
 Южная железная дорога
 газета «Південна магістраль» Архів (архив газеты «Южная магистраль»)
 газета «Залізничник Донбасу»
 «Железнодорожник Донбасса»

Примечания

Литература 
 

1908 год на железнодорожном транспорте
1910 год на железнодорожном транспорте
1925 год на железнодорожном транспорте
Железные дороги Российской империи